

Anno 
 536 o 536 a.C.

Codici 
 536 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Babelsberg, presso Berlino

Matematica 
 536 – numero